Jacob van Wageningen (patriot), 1729-1791
 Jacob van Wageningen Dzn, 1805-1881
 Jacob van Wageningen (classicus), 1864-1923